Visachayupa ou Visakhayupa foi um rei de Mágada e o terceiro imperador da dinastia de Pradiota, dinastia que se estendeu num período de tempo que se prolongou entre o ano de 799 a.C. e o ano 684 a.C. Foi antecedido no trono por Palaca e sucedido por Ajaca.

 

Dinastia de Pradiota